Robert Burakovsky (né le  à Malmö en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il est le père d'André Burakovsky et le frère de Mikael Burakovsky.

Biographie

Carrière en club 

En 1985, il est choisi au cours du repêchage d'entrée de la Ligue nationale de hockey par le Rangers de New York en , .

Carrière internationale 

Il représente la Suède au cours des compétitions suivantes :

 Championnat du monde junior moins de 18 ans : 1984
 Championnat du monde junior : 1986

Trophées et honneurs personnels

Distinctions 
 Meilleur attaquant (championnat du monde junior 1986)
 Meilleur buteur (Elitserien 1989/90)
 Membre de l'équipe d'étoiles Elitserien en 2001

Palmarès 
 Champion de Suède en 1992 avec Malmö Redhawks
 Champion de Suisse de LNB en 2008 avec le HC Bienne
 Promotion en LNA en 2008 avec le HC Bienne

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1985-1986|| Leksands IF|| Elitserien|| 19|| 4|| 3|| 7|| 4|| || || || || 
|-
| 1985-1986|| Suède ||Championnat du monde junior|| 7|| 1|| 1|| 2|| 0|| || || || || 
|-
| 1986-1987|| Leksands IF|| Elitserien|| 36|| 21|| 15|| 36|| 26|| || || || || 
|-
| 1987-1988|| Leksands IF|| Elitserien|| 36|| 10|| 11|| 21|| 10|| 1|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 1988-1989|| Leksands IF|| Elitserien|| 40|| 23|| 20|| 43|| 44|| 10|| 6|| 7|| 13|| 4
|-
| 1989-1990|| AIK Solna|| Elitserien|| 37|| 28|| 29|| 57|| 32|| 3|| 0|| 2|| 2|| 12
|-
| 1990-1991|| AIK Solna|| Elitserien|| 30|| 8|| 15|| 23|| 26|| || || || || 
|-
| 1991-1992|| Malmö Redhawks|| Elitserien|| 40|| 19|| 22|| 41|| 42|| 9|| 5|| 0|| 5|| 4
|-
| 1992-1993|| Malmö Redhawks|| Elitserien|| 32|| 8|| 10|| 18|| 40|| 6|| 4|| 4|| 8|| 9
|-
| 1993-1994|| Sénateurs d'Ottawa|| LNH|| 23|| 2|| 3|| 5|| 6|| || || || || 
|-
| 1993-1994|| Senators de l'Île-du-Prince-Édouard|| LAH|| 52|| 29|| 38|| 67|| 28|| || || || || 
|-
| 1994-1995|| Klagenfurter AC|| CLE|| 23|| 18|| 15|| 33|| || || || || || 
|-
| 1994-1995|| Klagenfurter AC|| Autriche|| 28|| 28|| 36|| 64|| 40|| 3|| 2|| 2|| 4|| 2
|-
| 1995-1996|| Malmö Redhawks|| Elitserien|| 40|| 23|| 21|| 44|| 34|| 5|| 2|| 1|| 3|| 6
|-
| 1996-1997|| Malmö Redhawks || Elitserien|| 33|| 19|| 17|| 36|| 44|| || || || || 
|-
| 1996-1997|| Kassel Huskies|| DEL|| 11|| 5|| 7|| 12|| 4|| 10|| 4|| 6|| 10|| 6
|-
| 1997-1998|| Kassel Huskies|| DEL|| 17|| 7|| 6|| 13|| 0|| || || || || 
|-
| 1997-1998|| Kassel Huskies|| LEH || 5|| 0|| 2|| 2|| 4|| || || || || 
|-
| 1997-1998|| JYP Jyvaskyla|| SM-liiga|| 14|| 14|| 7|| 21|| 16|| || || || || 
|-
| 1997-1998|| Ilves Tampere|| SM-liiga|| 11|| 5|| 4|| 9|| 40|| 9|| 7|| 3|| 10|| 0
|-
| 1998-1999|| HC Fribourg-Gottéron|| LNA || 5|| 4|| 2|| 6|| 4|| || || || || 
|-
| 1998-1999 || SC Herisau|| LNB || 35|| 38|| 32|| 70|| 10|| || || || || 
|-
| 1999-2000|| HC Fribourg-Gottéron|| LNA || 45|| 16|| 33|| 49|| 49|| || || || || 
|-
| 1999-2000 || HC Ambrì-Piotta|| LNA || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 2000-2001|| Leksands IF|| Elitserien|| 50|| 17|| 27|| 44|| 78|| 9|| 4|| 4|| 8|| 4
|-
| 2001-2002|| Malmö Redhawks || Elitserien|| 37|| 4|| 17|| 21|| 2|| 5|| 2|| 2|| 4|| 0
|-
| 2001-2002|| DEG Metro Stars Dusseldorf|| DEL|| 12|| 3|| 4|| 7|| 10|| || || || || 
|-
| 2002-2003 || Rødovre Mighty Bulls|| Danemark || 27|| 17|| 26|| 43|| 59|| 5|| 4|| 3|| 7|| 2
|-
| 2003-2004 || Rødovre Mighty Bulls || Danemark || 15|| 6|| 9|| 15|| 80|| || || || || 
|-
| 2003-2004 || HC Merano || Serie A2 || 25|| 12|| 22|| 34|| 8|| || || || || 
|-
| 2004-2005 || AaB Ishockey || Danemark || 36|| 20|| 30|| 50|| 38|| 15|| 6|| 11|| 17|| 28
|-
| 2005-2006 || AaB Ishockey || Danemark || 36|| 24|| 25|| 49|| 91|| 10|| 6|| 2|| 8|| 34
|-
| 2006-2007 || Herlev Hornets || Danemark || 26|| 8|| 20|| 28|| 14|| || || || || 
|-
| 2007-2008 || IK Pantern || Division 1 || 13|| 9|| 13|| 22|| 24|| || || || || 
|-
| 2008-2009 || IK Pantern || Division 1 || 36|| 16|| 38|| 54|| 38|| || || || || 
|-
| 2008-2009 || HC Bienne || LNB || 3|| 3|| 6|| 9|| 0|| 13|| 3|| 7|| 10|| 2
|-
| 2008-2009 || Trelleborg || Division 3 || 17|| 25|| 34|| 59|| || || || || || 
|-
| 2009-2010 || Trelleborg || Division 2 || || || || || || || || || || 
|-
| 2009-2010 || Kallinge-Ronneby IF || Division 2 || 19|| 13|| 23|| 36||6 ||12 ||8 ||14 ||22 ||14 
|-
| 2010-2011 || Kallinge-Ronneby IF || Division 2 ||15 ||11 ||13 ||24 ||6 || -|| -|| -|| - ||-
|-
| 2011-2012 || Limhamn HK || Division 2 ||7 ||1 ||3 ||4 ||4 || -|| -|| -|| - || -
|-
| 2011-2012 || IK Pantern || Division 1 ||6 ||0 ||6 ||6 ||2 || 6|| 2|| 4|| 6 || 39

Références 

 Fiche de carrière sur www.eurohockey.com

Naissance en novembre 1966
Naissance à Malmö
Joueur suédois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Rangers de New York
Joueur des Sénateurs d'Ottawa
Joueur des Senators de l'Île-du-Prince-Édouard
Joueur du Leksands IF
Joueur de l'AIK IF
Joueur des Malmö Redhawks
Joueur des Kassel Huskies
Joueur du Düsseldorfer EG
Joueur du JYP Jyväskylä
Joueur de l'Ilves Tampere
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur du HC Bienne
Joueur du SC Herisau
Joueur du HC Ambrì-Piotta
Joueur du EC Klagenfurt AC
Joueur du Rødovre SIK
Joueur de l'AaB Ishockey
Joueur des Herlev Hornets
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du IK Pantern